Кузьминский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Змеиногорском районе Алтайского края России. Административный центр — село Кузьминка.

Законом Алтайского края от 5 июня 2019 года № 45-ЗС, Кузьминский и Никольский сельсоветы преобразованы путём их объединения в муниципальное образование Кузьминский сельсовет с административным центром в селе Кузьминка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 928 человек, в том числе 439 мужчин и 489 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 921 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 5 населённых пунктов:
 село Кузьминка;
 посёлок Предгорный;
 посёлок Утка;
 посёлок Варшава;
 село Никольск.

Тушканиха — упразднённый  1981 году посёлок.

Примечания 

Муниципальные образования Змеиногорского района
Сельские поселения Алтайского края